Zanzibar (staat), een semi-autonome staat binnen de Verenigde Republiek Tanzania
 Zanzibar (eiland), een eiland van Tanzania
 Zanzibar (stad), een stad op het eiland Zanzibar in Tanzania
 Zanzibararchipel, een eilandengroep in Tanzania
 Zanzibar Airport, de luchthaven op het eiland
 Sultanaat Zanzibar, een sultanaat dat eerst een Brits protectoraat werd en later kortstondig een onafhankelijk land in de jaren 60 van de 20e eeuw
 Volksrepubliek Zanzibar en Pemba, een onafhankelijk land tussen 12 januari en 26 april 1964 na de Revolutie van Zanzibar

Regio's van Tanzania:
 Centraal- en Zuid-Zanzibar
 Noord-Zanzibar
 Stedelijk- en West-Zanzibar

Overige:
 Zanzibar (televisieserie), een Belgische jeugdserie
 Zanzibarluipaard, een luipaard, voorkomend op het eiland Zanzibar in Tanzania